Le tournoi de New York est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1967 se dispute à Locust Valley du 2 au .

Kerry Melville remporte le simple dames. En finale, elle bat Tory Ann Fretz.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Locust Valley

Navigation 

dames 1967
Locust Valley
Tennis aux États-Unis en 1967
Tennis en août 1967